III Всесоюзный съезд Советов проходил в Москве с 13 по 20 мая 1925 года. В работе съезда приняли участие 2276 делегатов; с решающим голосом — 1580, среди них членов и кандидатов в членство ВКП(б) — 80 %; рабочих — 40,5 %, крестьян — 29 %.

Порядок дня 
Доклады:

 О вхождении в состав СССР Туркменской и Узбекской ССР.
 Отчет правительства Союза ССР.
 Положение пром-сти СССР.
 Мероприятия по укреплению Красной Армии
 Вопросы советского строительства.
 Образование ЦИК СССР
 Мероприятия по поднятию и укреплению крестьянского хозяйства: сельскохозяйственный кредит, положение кустарей, землеустройство, сельскохозяйственная кооперация и пр.

Решения Съезда

На съезде избраны: 
 Центральный исполнительный комитет СССР(Союзный Совет и Совет Национальностей)

Административные: 
 Съезд единогласно принял постановление о вхождении в состав СССР Туркменской ССР и Узбекской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР.

Приняты документы: 
 Отмена ограничений, сдерживавших развитие с.-х. производства, и указание, что кооперирование — единственный путь к поднятию хоз. силы крестьянства и приобщению его к строительству социализма.
 Перестройку вооружённых сил на основе территориально-милиционной системы
 Постановление о советском строительстве: съезд нацелил Советы на усиление хозяйственного и культурного строительства

Основной итог Съезда: продолжение политики II Всесоюзного съезда

Примечания 

Май 1925 года

1925 год в Москве
Экономика СССР